Пла́на () — італійське прізвище. Також позначає болгарські (), чеські () та іспанські () топоніми.

Топоніми 
 Плана — кратер на Місяці.
 Плана — гірський масив біля Софії.
 Плана — село біля Софії.
 Плана — місто на заході Чехії.
 Плана-Альта — район в Іспанії.
 Плана-Баха — район в Іспанії.

Особи 
 Джованні Антоніо Амедео Плана (* 1781 – † 1864) — італійський астроном і математик.
 Тоні Плана (* 1952) — американський актор.

Італійські прізвища